Гара́жна ву́лиця — вулиця в Дніпровському районі міста Києва, місцевість Райдужний масив. Пролягає від озера Малинівка до кінця забудови (поблизу берега Десенки).

Історія 
Назва присвоєна 2011 року. До середини 1970-х років вулиця з такою ж назвою існувала в місцевості Караваєві Дачі.

Примітки

Джерела 

Вулиці Дніпровського району Києва